Gunpei Yokoi – autore di videogiochi e inventore giapponese
 Shōichi Yokoi – militare giapponese
 Yuhana Yokoi – pattinatrice artistica su ghiaccio giapponese